Knau (gemeente), gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Knau (Altenburg), plaats in de Duitse gemeente Altenburg, Thüringen